Hannover (razdvojba), više značenja
 Elektorat Hanover

Čile
Hanover (otok), otok u Patagonskom arhipelagu.

Kanada 
Hanover, Manitoba
Hanover, Ontario

Ujedinjeno Kraljevstvo
Hanover, Brighton

Jamajka
Župa Hanover, Jamajka

Republika Južna Afrika
Hanover (Northern Cape)

SAD 
Hanover, Illinois
Hanover, Indiana
Hanover, Kansas
Hanover, Maine
Hanover, Maryland
Hanover, Massachusetts
Hanover, Michigan
Hanover, Minnesota
Hanover, New Hampshire
Hanover, New York
Hanover, Ohio
Hanover, Pennsylvania
Hanover, Virginia
Hanover College
Hanover County, Virginia
Hanover Courthouse, Virginia
Hanover Park, Illinois

Ako tražite pojam koji isto zvuči, a drukčije se piše, idite na Hannover.